O Calibre .22 ou 5,5mm, é dos menores cartuchos já fabricados e uma das munições mais comuns para armas de fogo.
 Ganhou popularidade nas disciplinas esportivas de arma de ar comprimido (nessa área, perde apenas paro o onipresente Calibre 4,5 mm) e também de HFT.

Variantes
A munição calibre .22 possui as seguintes variantes:

.22 de fogo circular incluem 
 .22 Long Rifle (LR), este calibre é o tipo de cartucho mais comum, muitas vezes referido simplesmente como 22.
 .22 BB Cap (Bulleted Breech Cap)
 .22 CB Cap (Conical Ball Cap)
 .22 Long, mesmo comprimento, mas mais leve do que .22 LR
 .22 Extra Long, cartucho usado em rifles e armas de mão
 .22 Short, usado principalmente em pistolas de bolso e mini-revólveres
 .22 Winchester Rimfire, um cartucho de rifle americano
 .22 WMR, (Winchester Magnum Rimfire) cartucho que é mais longo e mais potente que um .22 LR
 .22 Winchester Automatic, um cartucho de rifle americano

.22 de fogo central incluem 
 5,56×45mm NATO, um cartucho intermediário amplamente utilizado em fuzis estilo AR-15
 .22 Accelerator, com uma carga especial para .30-30, .308, e .30-06 cartuchos que são fabricados pela Remington
 .22 Eargesplitten Loudenboomer, a cartucho para rifle
 .22 Hornet, uma variação poderosa, também conhecida como 5,6 × 35R mm 5,728mm
 .22 Remington Jet, Cartucho de fogo central para rifle e revolver Americano
 .22 BR Remington, cartucho usado para caça
 .22 Savage HP, ou 5,6×52R, ou .22 Savage Hi-power, ou .22 Imp, cartucho similar ao 22 Hornet (introduzido pela Savage in 1912)
 .22 Spitfire, cartucho de rifle americano

 .22 PPC, cartucho ideal para testes de bancada
 .22 TCM (ou .22 Micro-Mag), um estojo 9mm com redução para projéteis calibre .22 permitindo o uso de carregadores de 9mm 
 .22 Cheetah
 .22 WCF
 .22-250 Remington
 .220 Russian
 .220 Rook
 .220 Swift
 .221 Remington Fireball
 .22 Nosler
 .222 Remington
 .222 Remington Magnum
 .222 Rimmed
 .223 Winchester Super Short Magnum
 .224 Weatherby Magnum
 .224 Valkyrie
 .225 Winchester
 5,7×28mm

Ver também
 Snake shot
 FN 5,7×28mm
 Família 5mm de calibres

Ligações externas
 .22 LR CHOG Standard 40gr

Cartuchos de pistola e fuzil
Munição